Amaravati (Andhra Pradesh), petita ciutat famosa per la stupa que fou trobada a prop al segle XIX
 Riu Amaravati
 Amaravati (mitologia), capital de Svarga en l'hinduisme